Гонсалвес (Гонсальвес, Гонсалвеш, Гонсалвис, Гонсалвиш, , ) — фамилия, имя португальского происхождения.

Фамилия 
 Гонсалвес, Билли (1908—1977) — американский футболист, игравший на позициях нападающего и полузащитника.
 Гонсалвес, Вагнер (род. 1996) — бразильский и французский футболист.
 Гонсалвес, Ванесса (род. 1986) — победительница конкурса Мисс Венесуэла 2010.
 Гонсалвес, Дерси (1907—2008) — бразильская комедийная актриса.
 Гонсалвеш, Диогу (род. 1997) — португальский футболист.
 Гонсалвес, Кенлин (род. 1976) — сентвинсентский футболист.
 Гонсалвес, Клара Франсиска (1942—1983) — бразильская певица, известная как Клара Нунес.
  (род. 2001) — французский футболист.
 Гонсалвес, Милтон (1933—2022) — бразильский актёр и режиссёр.
 Гонсалвес, Паула Кристина (род. 1990) — бразильская теннисистка.
 Гонсалвес, Роб (род. 1959) — канадский художник, работающий в стиле магического реализма-сюрреализма.
 Гонсальвес, Нестор (1936—2016) — уругвайский футболист, защитник.
 Гонсалвес, Фабио (род. 1986) — бразильский футболист, опорный полузащитник.
  (род. 1971) — бразильский футболист.
 Гонсальвес, Хорхе (род. 1967) — уругвайский футболист.
 
 Гонсалвеш, Ральф (род. 1946) — премьер-министр Сент-Винсент и Гренадины.
 Гонсалвиш, Бенту Антониу (1902—1942) — португальский политический деятель, генеральный секретарь Португальской компартии.
 Гонсалвиш, Вашку душ Сантуш (1922—2005) — португальский политический и военный деятель, один из лидеров «Революции гвоздик».
 Гонсалвиш, Гильерме (1920—1999) — восточнотиморский политик партии АПОДЕТИ, второй индонезийский губернатор Восточного Тимора.
 Гонсалвиш, Карлуш Фуму (род. 1979) — мозамбикский футболист.
 Гонсалвиш, Нуну (?—1450) — один из первых португальских художников XV века.
 Гонсалвиш, Нуну да Силва (род. 1958) — португальский католический священник.
 Гонсалвеш, Эсмаэл (род. 1991) — португальский футболист.

Составные фамилии 
 Гонсалвес Диас, Антонио (1823—1864) — бразильский поэт.
 Гонсалвес Оливейра, Жонас (более известен как Жонас; род. 1984) — бразильский футболист, нападающий национальной сборной Бразилии.
 Гонсалвес да Силва, Аилтон (род. 1973) — бразильский футболист, нападающий.
 Гонсалвес де Оливейра, Эдуардо (род. 1981) — бразильский футболист.
 Гонсалвис да Силва, Бенту (1788—1847) — бразильский генерал, один из руководителей восстания Фаррапус — республиканского движения на юге Бразилии.
 Гонсалвес да Силва, Клаудионор (1899—1931) — бразильский футболист.
 Гонсалвис ди Магальяинс, Домингус Жозе (1811—1882) — бразильский поэт, драматург и философ.
 Гонсалвеш душ Сантуш, Исмаили (род. 1990) — бразильский футболист, защитник.
 Гонсалвиш Сережейра, Мануэл (1888—1977) — португальский кардинал, титулярный архиепископ Митилене и суффраган Лиссабона.
 Масиэл Гонсалвес, Фернандо (более известный как просто Фернандао; род. 1980) — испанский и бразильский футболист.
 Намора Гонсалвиш, Фернанду (1919—1989) — португальский врач и писатель.
 Рибейро Гонсалвес, Жилберто (более известный как Жил; род. 1980) — бразильский футболист, нападающий.
 Рибейро Гонсалвес, Педро Энрике (род. 1995) — бразильский футболист, защитник.
 Сантос Гонсалвес, Алоизио дос (Ло Гофу) (род. 1988) — китайский футболист бразильского происхождения, нападающий сборной Китая.
 Фонсека Каэтано Гонсалвеш, Граса Мария да  (род. 1971) — португальский политический и государственный деятель.

Имя 
 Баррикелло, Рубенс Гонсалвес
 Диас, Андре Гонсалвес
 Крешпу, Антониу Кандиду Гонсалвиш
 Пратес, Жаир Гонсалвес

Персонажи 
 Анна Гонсалвес — партизанка из Гватемалы в фильме «Хищник»

Муниципалитеты в Бразилии 
 Гонсалвис (Бразилия) в штате Минас-Жерайс.
 Антониу-Гонсалвис в штате Баия.
 Бенту-Гонсалвис в штате Риу-Гранди-ду-Сул.
 Гонсалвис-Диас — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян. 
 Сенадор-Модестину-Гонсалвис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Рибейру-Гонсалвис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи.

См. также 
 Гонсалес
 Гонсальвес